Альнес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альнес, Карстен (род. 1938) — норвежский писатель, историк и журналист.
 Альнес, Эйвинн (1872—1932) — норвежский композитор, пианист, органист и хоровой дирижёр.